Слоун Стівенс була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі, оскільки відновлювалася після операції на ступні.

Дарія Касаткіна виграла свій перший титул Жіночої тенісної асоціації (WTA), у фіналі перемігши Олену Остапенко з рахунком 6–3, 6–1. Це був перший фінал туру WTA між двома юніорками відтоді як Яніна Вікмаєр перемогла Пуетру Квітову у фіналі Generali Ladies Linz 2009.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw
 Qualifying Draw 

Volvo Car Open
2017